Джонни взял ружьё:
 «Джонни взял ружьё» (1939) — роман американского писателя и сценариста Далтона Трамбо.
 «Джонни взял ружьё» (1971) — фильм Д. Трамбо, поставленный им по собственному роману.
 «Джонни взял ружьё» (2008) — фильм Роуэна Джозефа.